Gle Mancang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Mancang (berg), Aceh, 
 Gle Mancang (kulle i Indonesien, lat 4,85, long 95,48), Aceh, 
 Gle Mancang (kulle i Indonesien, lat 4,86, long 95,51), Aceh, 
 Gle Mancang (kulle i Indonesien, lat 5,24, long 96,13), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar